9-я церемония вручения наград премии «Люмьер» за заслуги в области французского кинематографа за 2003 год состоялась 17 февраля 2004 года.

Список лауреатов 
 Лучший фильм:
 Трио из Бельвилля, режиссёр Сильвен Шоме.
 Лучший режиссёр:
 Ален Рене, за фильм Только не в губы.
 Лучший актёр:
 Бруно Тодескини за роль в фильме Его брат.
 Лучшая актриса:
 Сильви Тестю за роль в фильме Страх и трепет.
 Лучший сценарий:
 С тех пор, как уехал Отар – Жюли Бертуччелли и Бернард Ренуччи.
 Многообещающему актёру:
 Грегори Деранжер за роль в фильме Бон вояж!.
 Многообещающей актрисе:
 Саша Андрес за роль в фильме Она наша.
 Лучший фильм на французском языке:
 Нашествие варваров , режиссёр Дени Аркан.

Примечания

Ссылки 
 
 
 9th Lumières Awards at AlloCiné

Премия «Люмьер»
2004 год во Франции